1856 км, 1856-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1856 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области. Код 807632.
 1856 км (Майская поляна) — остановочный пункт/ пассажирская платформа Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае. Код 530068.
 1856 км, Пост 1856 км — путевой пост и остановочный пункт Северной железной дороги в Республике Коми. Код 288165.